Història:
 Anser fou un crític de l'obra de Virgili.
 Biologia:
 Anser és un gènere d'oques (ocells pertanyents a la subfamília Anserinae)
 Astronomia:
 (8435) Anser és un asteroide.